Gryllinae – insetti della famiglia dei grillidi
Franco Grillini – politico italiano
Grillini – termine giornalistico per designare i sostenitori del Movimento 5 Stelle (dal cognome del fondatore, Beppe Grillo).

Pagine correlate 
Grilli (disambigua)
Grillo